Vietzen bezeichnet mehrere Ortschaften:
 Vietzen (Rechlin), Ortsteil der Gemeinde Rechlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Vietzen (Kalbe), Ortsteil der Stadt Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Vietzen ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Vietzen (1902–1984), deutscher Politiker (FDP/DVP), MdL Baden-Württemberg
 Laura Vietzen (* 1991), deutsche Schauspielerin